Михайлю́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Михайлюк, Александр Степанович (1925—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Михайлюк, Александра Тимофеевна (1916—1982) — доярка и животновод, Герой Социалистического Труда.
 Михайлюк, Евгений Витальевич (род. 1952) — советский футболист.
 Михайлюк, Емельян Иосифович (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Михайлюк, Иван Андреевич (1861—?) — член II Государственной думы от Киевской губернии.
 Михайлюк, Леонид Владимирович (род. 1963) — генерал-лейтенант.
 Михайлюк, Мария Васильевна (род. 1991) — российская бегунья, спринтер.
 Михайлюк, Святослав Юрьевич (род. 1997) — украинский баскетболист.
 Михайлюк, Тарас Леонидович (род. 1984) — украинский и российский футболист.

См. также 
 Михайлюки